Guglielmi ist der Familienname folgender Personen:

 Emilia Giuliani-Guglielmi (1813–1850), italienische Gitarristin und Komponistin
 Frederico Guglielmi, italienischer Schriftsteller, siehe Wu Ming
 Gregorio Guglielmi (1714–1773), italienischer Maler, tätig auch in Mittel- und Nordeuropa

 Marco Guglielmi (1926–2005), italienischer Schauspieler

 Osvaldo Louis Guglielmi (1906–1956), US-amerikanischer Maler

 Waltraud Guglielmi (geborene Strobel; 1938–2018), deutsche Ägyptologin

Siehe auch:
 Guglielmi-Maler, attischer Vasenmaler des 6. Jahrhunderts
 Guglielmini